|}

Die Petschora-Eisenbahn ( oder ) ist eine zweigleisige Hauptbahn im Norden des europäischen Teils Russlands. Die Strecke wird von der Nordeisenbahn der Russischen Eisenbahnen (RŽD) betrieben. Die Betriebsleitung hat ihren Sitz in Sosnogorsk.

Die Petschorabahn ist mehr als 1500 Kilometer lang und verläuft von Konoscha in Richtung Nordosten zur rohstoffreichen Region um Workuta am polaren Ural. Die Bahnstrecke Konoscha–Workuta ist die wichtigste Verkehrsachse der Republik Komi und dient vor allem dem Transport von Steinkohle, Erdöl und Holz.

Strecke 
Die Strecke zweigt in Konoscha, gut 700 Bahnkilometer nördlich von Moskau, von der Eisenbahnstrecke Jaroslawl – Wologda –Archangelsk ab. Ab Kotlas, das bereits ab 1899 Bahnanschluss von Kirow aus besaß, ist die Petschora-Bahn eine Magistrale mit mehreren Zweigstrecken. Die Streckenkilometrierung zählt ab Moskau. Auf den ersten gut 100 km bis Welsk besteht die Strecke faktisch aus zwei eingleisigen Strecken mit separater Kilometrierung (südlicher Zweig ab Konoscha), die teils mit gemeinsamen Bahnhöfen unmittelbar nebeneinander verlaufen, teils über 15 km voneinander entfernt.

Bei der Station Tschum, etwa 50 Kilometer vor Workuta, zweigt der ab 1947 realisierte westlichste Teil der Polarkreiseisenbahn zum Ob ab. Größere Orte entlang der Bahn außer Workuta sind Welsk, Kotlas, Wytschegodski, Mikun, Jemwa, Uchta, Sosnogorsk, Petschora und Inta.

Geschichte 

In den Jahren 1937–1942 kam es zum Bau der Petschorabahn, die unter anderem während der Leningrader Blockade im Zweiten Weltkrieg als wichtiger Nachschubweg genutzt werden konnte. Ab 1937 wurde die in Mikun kreuzende Bahnstrecke Wendinga–Syktywkar errichtet, die zum System der Petschorabahn gehört. Beim Bau der Strecke, die Ende der 1940er Jahre bis nach Workuta verlängert wurde, kamen mehrere Zehntausend Gulag-Häftlinge als Zwangsarbeiter zum Einsatz, unter anderem aus dem Arbeitslager Workuta.

Ab 1942 war die Strecke mit ihren Abzweigungen als Nord-Petschora-Eisenbahn (Sewero-Petschorskaja schelesnaja doroga), ab 1947 nur noch Petschora-Eisenbahn selbständige Bahnverwaltung. Am 1. November 1967 wurde sie der Nordeisenbahn angegliedert.

Ab 1981 wurden zwei weitere Nebenbahnen (nach Ussinsk und Troizko-Petschorsk) errichtet. Geplant ist der Lückenschluss der Verbindung Archangelsk – Syktywkar durch Lückenschluss zwischen Karpogory und Wendinga.

Weblinks 
 
 

Bahnstrecke in Russland
Verkehrsbauwerk in der Republik Komi